Tall Pines bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Tall Pines (Hattiesburg, Mississippi), NRHP-ID: 80002238
 Tall Pines (Cazenovia, New York), NRHP-ID: 87001875